Гвилотес има више значења:

 Гвилотес (Сан Андрес Пастлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Гвилотес (Санто Томас Тамазулапан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику